Eigen puede referirse a:

 Eigenvector, vectores no nulos que, transformados por el operador, dan lugar a un múltiplo escalar de sí mismos, con lo que no cambian su dirección. 
 Eigenfunción, en matemáticas, una autofunción (a veces llamada Eigenfunción) de un operador lineal "A", definida en alguna función de espacio es una función "f" distinta de cero en ese espacio que devuelve al operador exactamente como es, a excepción de un factor de ajuste multiplicativo. 
 Manfred Eigen, científico alemán.